Big Ridge ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Ridge (Alabama)
 Big Ridge (Louisiana)
 Big Ridge (Missouri)
 Big Ridge (North Carolina)

in Kanada:
 Big Ridge (Nova Scotia)

Big Ridge  steht für:
 Big Ridge Branch, Fließgewässer im Sevier County, Tennessee
 Big Ridge Lake, See im Union County, Tennessee
 Big Ridge State Park, Park im Union County, Tennessee